Красносельский сельсовет (сельский совет)

Белоруссия

Гомельский округ 

 Красносельский сельсовет Хойникского района (1926—1927)

Гродненская область 

 Красносельский сельсовет Волковысского района

Российская Федерация

Брянская область 

 Красносельский сельсовет Выгоничского района (упразднён в 2012 году с преобразованием сельсоветов в сельские административные округа)

Владимирская область 

 Красносельский сельсовет Юрьев-Польского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Калмыкия 

 Красносельский сельсовет Малодербетовского района (упразднён в 1990-х)

Кемеровская область 

 Красносельский сельсовет Яшкинского района (упразднён в 2007 году с преобразованием сельсоветов в сельские территории)

Краснодарский край 

Преобразованы в 1994 году в сельские округа.

 Красносельский сельсовет Динского района
 Красносельский сельсовет Кущёвского района

Ленинградская область 

 Красносельский сельсовет Выборского района (упразднён в первой половине 1990-х с преобразованием сельсоветов в волости)

Нижегородская область 

 Красносельский сельсовет Арзамасского района

Новосибирская область 

 Красносельский сельсовет Чановского района

Самарская область 

 Красносельский сельсовет Сергиевского района (упразднён в 1990-х с преобразованием сельсоветов в волости, округа и сельские администрации)

Тамбовская область 

 Красносельский сельсовет Тамбовского района (упразднён)

Ставропольский край 

 Красносельский сельсовет Грачёвского района (с 2004 года Красный сельсовет)

Татарстан 

 Красносельский сельсовет Высокогорского района (упразднён в 2005 году)

Ульяновская область 

 Красносельский сельсовет Новоспасского района (преобразован в сельский округ)

Хабаровский край 

 Красносельский сельсовет Николаевского района (упразднён в конце 1990-х)

Челябинская область 

 Красносельский сельсовет Увельского района

Украина 

Упразднены.

Винницкая область 

 Красносельский сельский совет Бершадского района
 Красносельский сельский совет Крыжопольского района

Житомирская область 

 Красносельский сельский совет Чудновского района

Кировоградская область 

 Красносельский сельский совет Александровского района

Ровненская область 

 Красносельский сельский совет Владимирецкого района
 Красносельский сельский совет Гощанского района

Тернопольская область 

 Красносельский сельский совет Збаражского района

Черкасская область 

 Красносельский сельский совет Чигиринского района

Черниговская область 

  Борзнянского района